Kütertor (von Küter, einem Innereienfleischer (niederdeutsch Küt = Innereien)) bezeichnet:

 ein ehemaliges Stadttor in Kiel am Ende der Küterstraße,
 ein ehemaliges Stadttor in Lübeck, siehe Kütertor (Lübeck),
 ein ehemaliges Stadttor in Rostock, siehe Rostocker Stadtbefestigung#Kütertor und
 ein Stadttor in Stralsund, siehe Kütertor (Stralsund).